Матч за звание чемпиона мира по международным шашкам 1965 года проводился между чемпионом мира международным гроссмейстером Вячеславом Щёголевым (СССР) и международным гроссмейстером Исером Куперманом (СССР). Проходил с 1 по 31 октября 1965 года в Тбилиси (СССР). Матч игрался на большинство из двадцати партий. Со счётом 26-14 победил Исер Куперман. Титул чемпиона мира стал пятым в карьере Исера Купермана.

Таблица матча

Ссылки 
 Результаты матча и партии на сайте KNDB

Примечания 

Спорт в Грузии в 1965 году
Шашки в СССР
Октябрь 1965 года
Международные спортивные соревнования в Тбилиси
Международные соревнования по шашкам в Грузии
Чемпионаты мира в Грузии